Финал Кубка Казахстана по футболу 2022 года — 30-й финальный матч Кубка Казахстана, который прошёл 11 ноября 2022 года на стадионе «Астана Арена» в Астане. В матче приняли участие клубы «Акжайык» и «Ордабасы». Победу в матче со счётом 5:4 одержал «Ордабасы», завоевав второй в своей истории кубок.

Путь к финалу

Матч

Ссылки 
 

2022
Ноябрь 2022 года
Футбол в Европе в 2022 году
События 11 ноября
Спортивные соревнования в Астане
Футбол в Казахстане в 2022 году